Die Beckhoff-Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe mit Sitz im ostwestfälischen Verl. Sie wurde 1953 von Arnold Beckhoff als Einzelunternehmen unter dem Namen Elektro Beckhoff gegründet und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Anbieter auf dem Gebiet der Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Die Beckhoff-Gruppe wird heute in der zweiten Generation als Familienunternehmen weitergeführt.

Geschichte 
Beckhoff wurde 1953 von Arnold und Elisabeth Beckhoff in Verl gegründet. Nach dem Tod des Gründers übernahmen dessen Kinder Arno, Hans, Marlies und Michael 1981 das Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Beckhoff 25 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 2,5 Mio. Mark.

Im Jahre 2005 wurde das Unternehmen in die drei Bereiche Automation (Hans Beckhoff), Elektro (Arno Beckhoff) und Technik und Design (Marlies Hillen und Michael Beckhoff) aufgeteilt.

Konzernstruktur

Beckhoff Automation 

Das Unternehmen stellt Automatisierungstechnik her, mit Systemlösungen und Einzelkomponenten in verschiedenen Leistungsklassen. Es konzentriert sich auf die PC-basierte Steuerungstechnik mit den Segmenten Industrie-PC, Embedded-PC, Feldbuskomponenten, Antriebstechnik und Automatisierungssoftware. Diese auf PC-Technologie aufbauende Steuerungsphilosophie sowie die von Beckhoff entwickelten Busklemmen und die Automatisierungssoftware TwinCAT bieten Alternativen zur traditionellen Steuerungstechnik. Mit der 2003 vorgestellten EtherCAT-Technologie wurde ein echtzeitfähiges Ethernet zur Anlagensteuerung eingeführt, der sich zu einem IEC-Standard entwickelt hat. Die Haupteinsatzbereiche der Beckhoff-Produkte liegen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Gebäudeautomation.

Elektro Beckhoff 
In diesem Unternehmen wird seit Ende 2005 der Unternehmensteil Gebäudetechnik weitergeführt. Elektro Beckhoff fertigt elektrotechnische Anlagen für die Industrie, den Wohnungsbau, Krankenhäuser, Hotels und öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 975 Mitarbeiter an 12 Standorten.

Beckhoff Technik und Design 
Die Beckhoff Technik und Design ist aus dem Fachhandel von Elektro Beckhoff hervorgegangen. Das Unternehmen hat rund 80 Mitarbeiter. Es wird in Verl ein Ladengeschäft unterhalten, mit Unterhaltungselektronik, Beleuchtungstechnik, Haushaltsgeräte und Geschenkartikel.

Weblinks 
 Website von Beckhoff Automation
 Website von Elektro Beckhoff
 Website von Beckhoff Technik und Design

Einzelnachweise 

Elektrotechnikhersteller
Elektronikhersteller
Automatisierungstechnikhersteller
Unternehmen (Verl)
Gegründet 1953
Einzelhandelsunternehmen (Elektronik)
Produzierendes Unternehmen (Kreis Gütersloh)